Jānis Liepiņš ist der Name von:
* Jānis Liepiņš (Maler) (1894–1964), lettischer Maler
 Jānis Liepiņš (Dirigent) (* 1988), lettischer Dirigent